Brookings é o nome de duas cidades dos Estados Unidos da América:

Brookings (Dakota do Sul)
Brookings (Oregon)

Desambiguação